Oosterbuurt kan verwijzen naar:

 Oosterbuurt (Castricum) - een buurtschap in de gemeente Castricum, in de Nederlandse provincie Noord-Holland.
 Oosterbuurt (Utrecht), een wijk in stad Utrecht, in de Nederlandse provincie Utrecht.